Hermannsburg kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hermannsburg, Northern Territory, ort, MacDonnell,

Sydafrika 

 Hermannsburg, KwaZulu-Natal, ort, uMzinyathi District,

Tyskland 

 Hermannsburg, Niedersachsen, kommun,

Se även 
 Hermannsborg

Robotskapade Australienförgreningar